Il singolare  del Trophée des Alpilles 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Jerzy Janowicz era il detentore del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Copa Sevilla 2011.

Édouard Roger-Vasselin ha battuto in finale Arnaud Clément 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Nicolas Mahut (semifinali)
 Steve Darcis (quarti di finale)
 Édouard Roger-Vasselin (campione)
 Kenny de Schepper (primo turno)

  Illja Marčenko (secondo turno)
  Arnaud Clément (finale)
  Arnau Brugués-Davi (quarti di finale)
  Lukáš Lacko (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Trophée des Alpilles 2011